Battaglia di Cannanore (1501)
Battaglia di Cannanore (1506)
Assedio di Cannanore (1507)